«Девушка со статусом «Положительная» (, также используется вариант Girl, Posi+ive) — телевизионная драма канала Lifetime, снятый и вышедший в эфир в 2007 году. В главных ролях снялись Андреа Боуэн и Дженни Гарт.

Сюжет 
Рейчел — обычная старшеклассница. У неё есть любимый парень, отличные друзья и место в школьной команде по футболу. Подготовка к колледжу и будущее расставание с любимым — всё, что беспокоит девушку. Однако её жизнь буквально рушится на глазах, когда выясняется, что её бывший парень по имени Джейсон, который погиб несколько месяцев в автомобильной катастрофе, был наркоманом и ВИЧ-положительным.

Рейчел устремляется в клинику, где подтверждается страшный диагноз — она заражена вирусом. Опустошённая, в отчаянии, Рейчел обращается за поддержкой к своей учительнице, Саре, которая больна этим недугом уже несколько лет, но никто об этом не знает. Однако маленькая школа не в силах хранить такие большие секреты, а многие вот-вот осознают, что они беззащитны перед лицом болезни.

В ролях 
 Андреа Боуэн — Рейчел Сэндлер
 Дженни Гарт — Сара Беннетт
 Нэйтан Андерсон — Тим Уилли
 Эван Гэмбл — Грег Марквелл
 Рода Грифитс — Карен Сэндлер
 Эрик Фон Диттен — Джейсон
 С. Эпата Меркерсон — Ариэль Уинтерс
 Эндрю Мэттьюз — Марк
 Кэролин МакКиноли — Сандра Марквелл
 Кори Флешфолер — Ренди Ньюэлл
 Лора Уиггинс — Линдси Картер
 Ленс И. Николс — Доктор Крейн
 Пол Ри — Тренер Фалмер
 Кэти Пауэрс — Молли

Съёмки 
Съёмки фильма проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана, Соединённые Штаты Америки.

Музыка 
В фильме звучали две песни: «Closer To You» в исполнении Samantha Mollen и «Fly» в исполнении Kari Kimmel.

Награды 
Image Awards (2008):

 Выдающиеся исполнение роли актрисой в телевизионном фильме или мини-сериале (С. Эпата Меркерсон) — Номинация

Prism Awards (2008):

 Лучшее исполнение женской роли в телевизионном фильме или мини-сериале (Дженни Гарт) — Победитель
 Лучшее исполнение женской роли в телевизионном фильме или мини-сериале (Андреа Боуэн) — Победитель
 Лучший телевизионный фильм или мини-сериал — Номинация

Примечания

Ссылки 
 «Девушка со статусом «Положительная» на сайте Lifetime

Телефильмы 2007 года
Телефильмы США
Фильмы телеканала Lifetime
Телефильмы на английском языке
Фильмы о СПИДе